Милена Вукотич (, ): Вукотич, Милена Петровна (1847—1923) — княгиня и королева Черногории до 1918 года, жена короля Николы I.
 Вукотич, Милена (род. 1935) — итальянская актриса кино и театра.